Валериа́н Алекса́ндрович Тимофе́ев — советский и российский государственный, муниципальный и хозяйственный деятель. Народный депутат РСФСР (1990—1992), член Верховного совета Российской Федерации (1992—1993).

Биография 
Родился г. Гурзуф Ялтинского района Крымской АССР в семье служащего.

 1957—1962 гг. — студент Горьковского института инженеров водного транспорта;
 c 1962 года — диспетчер, начальник контейнерного причала Саратовского речного порта;
 с 1967 года — диспетчер, старший диспетчер, начальник грузового района, начальник отдела грузовой и коммерческой работы Корсаковского морского торгового порта, заместитель начальника порта по эксплуатации. В 1971 году вступил в КПСС.
 1975—1978 — слушатель Всесоюзной академии внешнем торговли
 с 1978 года — начальник Корсаковского морского торгового порта
 1980—1984 — в длительной командировке во Вьетнаме с целью оказание технического содействие в управлении морским и речным транспортом страны. Работал в качестве советника министра транспорта и коммуникации СРВ.
 1984—1985 — начальник отдела организации труда и заработной платы Корсаковского морского торгового порта
 1985—1986 — заместитель председателя Корсаковского горисполкома.
 с 1986 года — начальник портового флота Корсаковского порта
 в марте 1987 года на конференции трудового коллектива выбран начальником Корсаковского морского порта
 1989—1990 — уполномоченный Министерства внешних экономических связей СССР по Сахалинской области
 18 марта 1990 года по результатам повторного голосования (2-й тур) избран народным депутатом РСФСР по Корсаковскому территориальному округу №649, набрав 50,62% голосов; 14 мая избран председателем Корсаковского городского совета народных депутатов
 с 21 декабря 1990 до 17 декабря 1991 — председатель Корсаковского горисполкома (совмещая с должностью председателя городского Совета)
 с 14 декабря 1992 до октября 1993 гг. — депутат Верховного совета РСФСР
 1994—1995 — директор координационного центра по освоению шельфа «Сахалин»
 в 1996 году, будучи директором ЧП «Консул», зарегистрировался кандидатом в губернаторы Сахалинской области, но в дальнейшем снял свою кандидатуру (выборы прошли 20 октября).

В дальнейшем являлся директором гостиницы «Альфа», генеральным директором внешнеэкономической компании «Бриз» (обе в г.Корсаков). Последние свои годы, будучи на пенсии, работал советником корсаковского мэра Г. А. Зливко по вопросам реализации шельфовых проектов на территории Корсаковского района. Умер 26 марта 2007 года.

Примечания 

Председатели городских исполкомов РСФСР
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Персоналии:Корсаков